L'Ombre et la Lumière est une chanson sortie en 2009 et interprétée en duo par Calogero et Grand Corps Malade.

C'est la 3ème piste de l'album de Calogero L'Embellie.

Référence 

Chanson interprétée par Calogero
Chanson de 2009
Single musical sorti en 2009
Single publié par Polydor
Chanson écrite par Calogero